Vassy (Calvados)
 Vassy-sous-Pisy (tot 2010 Vassy)
 Vassy (zangeres), een Australische zangeres